Osoby o tym nazwisku:
 Benedykt Rejt – czeski budowniczy, architekt i kamieniarz
 Jerzy Rejt – działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce